Ни́на Рот (; урождённая Ни́на Спа́тола, ; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участник зимних Олимпийских игр ,  (заняли соответственно восьмое и шестое место),  (лучший результат — бронзовые призёры в ).

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро (, , ).
 : золото (2011), серебро (2012).
 : бронза (, ).
 : золото (2006, 2008), серебро (2009), бронза (2007).
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2018.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 10 лет.

Работает зарегистрированной медсестрой ().

Замужем. Муж Тони Рот (), поженились в 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года